Со́фья Само́йлова:
 Самойлова, Софья Васильевна (урождённая Черникова; 1786/1787—1854) — артистка оперы и драмы.
 Самойлова, Софья Александровна (в браке Бобринская; 1797 или 1799—1866) — русская великосветская дама, хозяйка петербургского салона, фрейлина императрицы Марии Фёдоровны.